Pamela Jiles ist der Name folgender Personen:

* Pamela Jiles (* 1955), US-amerikanische Leichtathletin
 Pamela Jiles (Politikerin) (* 1960), chilenische Politikerin und Journalistin